Jméno a příjmení Jan Škoda má více nositelů:

 Jan Škoda (1896–1981) – divadelní režisér
 Jan Škoda (politik) (* 1936) – český politik ČSS, po sametové revoluci poslanec ČNR
 Jan Karel Škoda (1810–1876) –  český kněz, pedagog a spisovatel